Цацаровци — название населённых пунктов в Болгарии:

 Цацаровци — село в Смолянской области.
 Цацаровци — село в Софийской области.